Boarati – abitanti di Boara Pisani
Boarati – abitanti di Boara Polesine